Houtem, Holthem, Holtheim o Houthem és un topònim freqüent als països de llengües germàniques que significa casa o poble prop del bosc

Geografia 
 Sint-Lievens-Houtem, un municipi de Flandes Occidental a Bèlgica
 Houtem: un antic municipi belga, fusionat amb Veurne
 Sint-Margriete-Houtem: un antic municipi belga, fusionat amb Tienen
 Houthem (Països Baixos): un antic municipi neerlandès, fusionat amb Valkenburg aan de Geul
 Houthem, un antic municipi belga, fusionat amb Comines-Warneton